Peroneutypa és a gènere de fongs a la família Diatrypaceae de l'orde de les xilarials.

Enllaços externs 
 Index de la Fungorum

Referències 

Xilarials